Palais Biron steht für folgende Gebäude:
 Palais Biron Baden-Baden, ein Palais in Baden-Baden
 Palais Biron (auch Hotel Biron) in Paris, heute das Musée Rodin

Palais Biron ist eine Rosensorte, in Frankreich ‚Purple Lodge‘ genannt.